Fundora ist der Familienname folgender Personen:

 Iván Fundora (* 1976), kubanischer Ringer
 Orlando Fundora López (* um 1927), kubanischer Hochschullehrer und Friedensaktivist